Фений () може да се отнася за:

 Фений Фарсаид (Fénius Farsaid, Feinius Farsaidh), митологичен цар на скитите, внук на Магог (библията), вторият син на Яфет
 Луций Фений Руф († април 65 г.), от 62 г. преториански префект при Нерон
 Луций Фений Евмен, римски чиновник от Пуцеоли
 Луций Фений Феликс, трибун в Британия